László (maďarsky Ladislav) může znamenat:

 viz Ladislav

příjmení
 Ervin László (* 1932), maďarský filozof, systémový teoretik, futurolog a vizionář